Гранитное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Гранитное — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Гранитное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Гранитное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.

Украина 
 Гранитное — село в Немировском районе Винницкой области.
 Гранитное — посёлок в Казанковском районе Николаевской области.
 Гранитное — посёлок в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Гранитное — посёлок в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Гранитное — село в Волновахском районе Донецкой области. До 2014 года входило в Тельмановский район
 Гранитное — посёлок в Никольском районе Донецкой области.
 Гранитное — посёлок в Малинском районе Житомирской области.
 Гранитное — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Гранитное — село в Монастырисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Гранит (значения)
 Гранитный
Гранитогорск